Biały Dom, ang. White House – rezydencja prezydenta Stanów Zjednoczonych w Waszyngtonie
 Biały Dom, ros. Белый дом – siedziba Rządu Federacji Rosyjskiej w Moskwie 
 Biały Dom – rezydencja prezydenta Republiki Kirgistanu w Biszkeku
 Biały Dom – budynek w Łazienkach Królewskich w Warszawie
 Biały Dom, hol. het Witte Huis – budynek w holenderskim mieście Groningen
 Biały Dom, niem. das Weiße Haus – budynek w niemieckiej wsi Mußbach
 Biały Dom, hol. het Witte Huis – budynek w holenderskim mieście Rotterdam
 Biały Dom – zwyczajowa nazwa budynku, w którym mieściła się siedziba KC PZPR, obecnie siedziba Centrum Bankowo-Finansowego w Warszawie